Neïkovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Нейково) :
Neïkovo, village bulgare de l'obchtina de Kavarna, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Neïkovo, village bulgare de l'obchtina de Kotel, situé dans l'oblast de Sliven.